Иван Георгиев Цветарски е български актьор.

Биография 
Роден е на 7 юни 1931 г. в град София.

Завършва актьорско майсторство при проф. Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1963 г.

Работи в Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас (1963−1965) и в Сатиричния театър в София (1965 – 1987).

Има участия в киното, Телевизионния театър, радиотеатъра и естрадата. Носител е на национални награди.

Почива на 27 юли 1987 г. в гр. София.

Театрални роли 
 „Хората от Будапеща“ (от Л. Мещерхази) – Андраш (дебют на сцената на Драматичен театър, гр. Бургас) (1963)
 „Я, колко макове“ (от Н. Русев) – Босе
 „Божествена комедия“ (от И. Щок) – Създателят
 „Невидимата дама“ (от П. Калдерон де ла Барка) – Косме
 „Кавказкият тебеширен кръг“ (от Бертолд Брехт) – Изнудвачът
 „Швейк през Втората световна война“ (от Бертолд Брехт) – Съветникът Войта
 „Ревизор“ (от Николай Гогол) – Земляника
 „Смахнатият апостол“ (от Л. Макайонок) – Бащата
 „Смъртта на Тарелкин“ (от А. В. Сухово-Кобилин) – Качала
 „Енергични хора“ (от Василий Шукшин) – Мургавият
 „Чичовци“ (по Иван Вазов) – Поп Ставри
 „Женитба“ (от Николай Гогол) – Степан
 „Сако от велур“ (от Станислав Стратиев)
 „Суматоха“ (от Йордан Радичков)

Телевизионен театър 
 „Зех тъ, Радке, зех тъ!“ (1976) (Сава Доброплодни), мюзикъл - Петко - Михалов слуга
 „Сто години самота“ (1976) (Габриел Гарсия Маркес)
 „Крепостта на безсмъртните“ (1975) (Светослав Славчев)
 „Тайната на младостта“ (1972) (Миклош Дярваш) - Шандор Пикет

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Иван Цветарски в КиноПоиск
 Иван Цветарски в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Родени в София